Haiko kan syfta på:

 Haïko – en bergstopp i Komorerna 
 Haiko gård – en herrgård i Borgå, Finland